A Breton jelentései:

 Breton, a frufru erdélyi-magyar elnevezése
 Breton, nyelv
 André Breton, francia író
 Jules Breton, XIX. századi francia realista festő
 Bretagne-i származásra utaló jelző
 Bretonok, népnév
 Breton (zenei együttes) zenei együttes

Jegyzetek